Борковский сельский округ

Рязанская область 

 Борковский сельский округ Шацкого района
 Борковский сельский округ Шиловского района

Смоленская область 

 Борковский сельский округ Демидовского района (упразднён)
 Борковский сельский округ Руднянского района (упразднён)

Тверская область 

 Борковский сельский округ Бежецкого района (до 2005 года)
 Борковский сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)
 Борковский сельский округ Зубцовского района (до 2005 года)
 Борковский сельский округ Кувшиновского района (до 2005 года)

Тюменская область 

 Борковский сельский округ Тюменского района